Gminy w USA:
 Gregg (ang. Gregg Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Gregg (ang. Gregg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Gregg (ang. Gregg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gregg (ang. Gregg County) – w stanie Teksas